EMM steht als Abkürzung für:

 Enterprise Marketing Management, das ganzheitliche Management von Marketing- und Vertriebskette in Unternehmen
 Enterprise Mobility Management, das ganzheitliche Management von Mobilgeräten in Unternehmen
 Entitlement Management Messages, ein Steuersignal im Bezahlfernsehen, siehe Zugangsberechtigungssystem #Technisches Verfahren und Details
 Europäische Metropolregion München, siehe Metropolregion München #Der Verein „Europäische Metropolregion München“

Emm ist das Pseudonym von
 Rutger Emm (Rüdiger Möller; * 1963), deutscher Autor, Lektor, Schreibcoach und Verleger

Emm steht für:
 Emm Rock, Klippe im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Abkürzung